Transaction Capability Application Part, ou TCAP, é o protocolo utilizado no sistema SS7 para enviar comandos de consultas a um serviço de banco de dados.

Telecomunicações